Стріла або Стрілка — назва декількох друкарських символів, зовні схожих на стрілу, наприклад: ←, →, ↑, ↓.

У Юнікоді версії 8.0 існує 520 символів, що містять в своєму описі слово ARROW, 17 символів, що містять в описі слово ARROWS, і 78 символів, що містять в описі слово ARROWHEAD (всього 615 символів, з них 18 комбіновані).

У початковій версії ASCII був символ «стрілка вгору» ↑ в позиції 0X5E, але потім його замінили на циркумфлекс ^ (↑ = U + 2191).

У Юнікоді

Юнікод
Символи
Логічні символи